Die Woiwodschaft Warschau war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Masowien aufging. Sie umfasste in ihrer Geschichte unterschiedliche Bezirke:

Woiwodschaft Warschau (1919–1939)
Woiwodschaft Warschau (1945–1975)
Woiwodschaft Warschau (1975–1998)